Un organisme coureur est celui qui est spécialement adapté à courir.
 Un coureur des bois était un entrepreneur indépendant Français-Canadien qui voyageait dans la Nouvelle-France et l'Amérique du Nord, entre les . 
 Le coureur indien est une race de canard originaire d'Angleterre.
 Le Coua coureur est une espèce d'oiseaux endémique de Madagascar, de la famille des Cuculidae.
 Mathias Coureur est un footballeur français. 
 Au baseball un coureur est un frappeur qui a atteint les buts.
 , page d'homonymie

Titres  

 Le Coureur est un film iranien réalisé par Amir Naderi, sorti en 1985. 
 Coureur est un film américain réalisé par Harry Beaumont et sorti en 1929.